Информационные технологии и математические методы (ИТиММ) — ежегодная международная научно-практическая конференция, посвященная памяти А. И. Китова , где в формате пленарного заседания и шести научных секций участники обсуждают темы разработки и использования информационных технологий и математических методов для решения экономических и управленческих задач, по обработке, защите информации, вопросы связанные с моделированием в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также сферы образования и экономики.

Традиционно конференции открывается в марте и длится в течение двух дней на базе образовательной площадки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. В работе конференции на регулярной основе принимают участие известные ученые, практики, предприниматели и экономисты со всего мира, а также представители крупнейших ИТ компаний, как отечественных — 1С, Консультант Плюс, ЭОС, IBS Platformix, так и зарубежных — IBM, Microsoft, SAP и многие другие.

Конференция и её секции 
Конференция ИТиММ посвящена памяти выдающегося ученого-первопроходца Анатолия Ивановича Китова, внесшего на отечественном и международном уровнях значительный вклад в такие научные области как информатика, кибернетика, автоматизированный перевод и поиск информации по смыслу, автоматизированные системы управления, алгоритмические языки программирования.

Тематика рассматриваемых вопросов на конференции представлена шестью научными секциями:

 Секция 1. Математические методы анализа экономической информации и управления социально-экономическими процессами;
 Секция 2. Концепции и технологии цифровой экономики;
 Секция 3. Цифровое образование. Информационно-коммуникационные технологии в экономике и образовании;
 Секция 4. История создания информационных технологий и их использования в задачах экономики и управления;
 Секция 5. Инжиниринг предприятий на основе современных информационно-коммуникационных технологии;
 Секция 6. Студенческие научные инициативы.

Основные результаты работы ИТиММ широко представлены в сети интернет как на специализированных интернет сайтах, так и на новостных .

С российской стороны в конференции принимают участие ученые ведущих ВУЗов России: Московский государственный университет, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет «МЭИ» и т. д.

В общей сложности в конференции ежегодно участвуют сотрудники более ста ведущих ВУЗов и несколько десятков научных организаций.

Члены программного комитета конференции 
Среди регулярных участников на конференции с докладами по актуальным проблемам выступают руководители и представители крупнейших ИТ-компаний страны и мира, специалисты научно-исследовательских институтов:
 Соколов Игорь Анатольевич — академик РАН, директор ФИЦ «Информатика и управление» РАН, декан ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова.
 Макаров Валерий Леонидович — академик РАН, научный руководитель Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИ РАН), президент Российской экономической школы (РЭШ), д.ф.-м.н.
 Левин Владимир Константинович —академик РАН, научный руководитель ФГУП "Научно-исследовательский институт «КВАНТ», д. т. н., Лауреат Ленинской премии.
 Сергиенко Иван Васильевич — академик НАН Украины, иностранный член РАН, директор Института кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины, д.ф.-м.н, профессор.
 Аветисян Арутюн Ишханович — академик РАН, директор ИСП РАН, д.ф.-м.н.
 Кореньков Владимир Васильевич — директор ЛИТ ОИЯИ, д.т. н., профессор.
 Хохлов Юрий Евгеньевич — председатель Cовета директоров ИРИО.
 Хасбулатов Руслан Имранович — член-корреспондент РАН, зав. кафедрой РЭУ им. Г. В. Плеханова, д.э.н.
 Зарова Елена Викторовна — Заместитель руководителя проектного офиса ГБУ «Аналитический центр» города Москвы, д.э.н., профессор.
 Сухомлин Владимир Александрович — Зав. лабораторией открытых ИТ МГУ им. М. В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, д.т. н.
 Миялович Жарко (Zarko Mijailovich) — профессор Белградского университета (Сербия).
 Титов Валерий Александрович — директор института цифровой экономики и информационных технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова, д.э.н.
 Бородкин Леонид Иосифович — член-корреспондент РАН, д.и.н., профессор, зав.кафедрой исторической информатики МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Агамирзян Игорь Рубенович — вице-президент НИУ ВШЭ.
 Салтыков Борис Георгиевич — президент Политехнического музея.
 Герович Вячеслав Александрович (Gerovich S.) — профессор института истории науки имени И.Ньютона Массачусетского технологического института (MIT, USA)
 Прохоров Сергей Петрович — ведущий научный сотрудник ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН, к.ф.-м.н, председатель российского отделения IEEE Computer Society.
 Лула Павел (Pawel Lula) — профессор Краковского экономического университета (Польша).
 Тихомиров Николай Петрович — зав. кафедрой ММЭ РЭУ им. Г. В. Плеханова, д.э.н., профессор.
 Козырев Анатолий Николаевич — Руководитель научного направления «Математические и компьютерные модели, экономика знаний, инструменты и методы» ЦЭМИ РАН, д.э.н., профессор.
 Шилов Валерий Владимирович — к. т. н., профессор НИУ ВШЭ.
 Лейпяля Тимо (Timo Leipälä) — профессор университета города Турку (Финляндия).

Организаторы и партнёры 
Организаторам конференции выступает Институт цифровой экономики и информационных технологий и кафедра информатики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, а также ведущие научные-производственные международные и отечественные компании.

Информационные партнеры и спонсоры конференции:

 Российский фонд фундаментальных исследований
 Вольное экономическое общество России
 Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии Наук (ФИЦ ИУ РАН)
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН)
 Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова
 Лаборатория информационных технологий Объединённого Института Ядерных Исследований

Результаты работы конференции 
Результаты работы конференции отражаются на информационных порталах коммерческих и государственных организаций, а также в независимых СМИ: Парламентская газета, Москва без формата, ITweek, Институт развития информационного общества, ИПУ РАН РФ, МГУ, МТУСИ, Навигатор Образования.

в 2020 году в рамках проведения  Х Международной научно-практической конференции имени А.И. Китова «Информационные технологии и математические методы в экономике и управлении» (ИТиММ-2020) постоянные члены программного комитета и лучшие докладчики были награждены памятной настольной медалью. 

По результатам конференции доклады и статьи участников публикуются в рецензируемых научно-практических журналах рекомендованных ВАК или в специальном сборнике:
 Журнал «Прикладная информатика».
 Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование».
 Журнал "Вольное экономическое общество России (ВЭО России).
Отдельным томом издается сборник трудов студентов, которые в рамках секции «Студенческие научные инициативы» делают свои первые шаги в науке, приобретают опыт публичных выступлений. Все статьи и доклады участников индексируются в одной из наукометреческих систем: Scopus, РИНЦ, а также Google Scholar.

См. также 
 Китов Анатолий Иванович

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Конференции ИТиММ
 Официальный сайт Конференции ИТиММ

Конференции по информатике
Конференции по информатике
Информатика
Информационные технологии
Околокомпьютерные мероприятия
Математические конференции